Pujiang (kinesiska: Pujiang Zhen, 浦江镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Shanghai, i den östra delen av landet, omkring 16 kilometer söder om den centrala stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Pujiang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Shanghai,  km norr om Pujiang. Trakten runt Pujiang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Shanghai

WP:Projekt Kina